

Красногорське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Красногорське сільське поселення — сільське поселення, Полтавський район, Омська область